E54 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E54, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Carence en acide ascorbique, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 54, une route traversant la France, la Suisse et l'Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres